Иван Сотиров може да се отнася за:

 Иван Сотиров (р. 1963), български политик и инженер
 Иван Сотиров, български дипломат
 Иван Сотиров (р. 1935), български футболист